Kuparinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1991), pilote motocycliste finlandais
Matti Kuparinen (né en 1984), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1979), joueur finlandais de football

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois